

Biologia 
 H2 – recettore dell'istamina
 H2 – antistaminico che agisce sul recettore H2

Chimica 
 H2 – formula chimica della molecola di idrogeno

Codici 
 H2 – codice vettore IATA di Sky Airline

Fumetti 
 H2 – manga

Informatica 
 <h2>...</h2> – elemento HTML che crea un'intestazione di secondo livello
 H2 – database engine completamente gratuito scritto in java e sviluppato su piattaforma Windows XP ma compatibile con diversi sistemi operativi tra cui Linux e Mac OS

Sigle 
 H2 – seconda metà dell'anno fiscale (second half)

Trasporti 
 H2 – superstrada slovena
 H2 – strada principale svizzera

Altro 
 H2 – Harrison n° 2, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo 
 Hummer H2 – modello di Hummer